|-
| (36201) 1999 TE98||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36202) 1999 TG98||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36203) 1999 TZ98||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36204) 1999 TM101||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36205) 1999 TV101||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36206) 1999 TK107||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36207) 1999 TB110||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36208) 1999 TB120||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36209) 1999 TY130||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36210) 1999 TD144||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36211) 1999 TM152||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36212) 1999 TU154||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36213) 1999 TU158||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36214) 1999 TH201||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36215) 1999 TG214||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36216) 1999 TK215||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36217) 1999 TN216||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36218) 1999 TK220||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36219) 1999 TM221||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36220) 1999 TW231||||5 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36221) 1999 TS244||||7 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36222) 1999 TG246||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36223) 1999 TJ267||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36224) 1999 TE268||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36225) 1999 TW270||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 36226 Маккерас (Mackerras)||||31 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (36227) 1999 UR5||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36228) 1999 UK9||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36229) 1999 UE13||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36230) 1999 UD15||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36231) 1999 UG16||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36232) 1999 US26||||30 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36233) 1999 UJ27||||30 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36234) 1999 UB42||||20 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 36235 Сержбодо (Sergebaudo)||1999 VJ||1 листопада 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (36236) 1999 VV||1999 VV||1 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36237) 1999 VX11||||10 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (36238) 1999 VX19||||8 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36239) 1999 VA30||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36240) 1999 VN44||||4 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36241) 1999 VM48||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36242) 1999 VX71||||5 листопада 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (36243) 1999 VP81||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36244) 1999 VJ85||||5 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36245) 1999 VP86||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36246) 1999 VN108||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36247) 1999 VY155||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36248) 1999 VA176||||2 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36249) 1999 VT178||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36250) 1999 VB179||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36251) 1999 VB181||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36252) 1999 VS190||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36253) 1999 XT11||||6 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36254) 1999 XM17||||2 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36255) 1999 XR17||||2 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36256) 1999 XT17||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36257) 1999 XT20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36258) 1999 XG73||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36259) 1999 XM74||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36260) 1999 XQ111||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36261) 1999 XE116||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36262) 1999 XO117||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36263) 1999 XB147||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36264) 1999 XL152||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36265) 1999 XV156||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36266) 1999 XA192||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36267) 1999 XB211||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36268) 1999 XT213||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36269) 1999 XB214||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36270) 1999 XS248||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36271) 2000 AV19||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36272) 2000 AJ51||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36273) 2000 AM68||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36274) 2000 AV107||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36275) 2000 AO138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36276) 2000 AE167||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36277) 2000 AG172||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36278) 2000 AG229||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36279) 2000 BQ5||||27 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36280) 2000 CJ77||||1 лютого 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (36281) 2000 CN85||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36282) 2000 CT98||||8 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36283) 2000 DV3||||26 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36284) 2000 DM8||||27 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36285) 2000 DW103||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36286) 2000 EL14||||5 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36287) 2000 ER45||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36288) 2000 EQ170||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36289) 2000 FP11||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36290) 2000 FM30||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36291) 2000 GG98||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36292) 2000 GX122||||11 квітня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (36293) 2000 GQ144||||7 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36294) 2000 GS152||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36295) 2000 HV30||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36296) 2000 HP49||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36297) 2000 JM5||||5 травня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (36298) 2000 JF10||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36299) 2000 JA16||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36300) 2000 JE19||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36200